En , Liszkowo peut désigner :

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Liszkowo, village.

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Liszkowo, village.

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Liszkowo, village du powiat de Koszalin,
 Liszkowo, village du powiat de Szczecinek.